Мурадов, Фуад Рауф оглы () — председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, доктор философии по химии, член глобальной рабочей группы по Конвенции ООН против коррупции в Глобальном антикоррупционном руководстве Парламентов (с 2008).

Биография 
Фуад Мурадов родился 22 июля 1979 года в Баку. Окончил факультет водоснабжения и управления Азербайджанской государственной нефтяной академии (2000). В 2002 году окончил программу магистратуры по специальности «Окружающая среда и нефтяная промышленность». Был аспирантом и научным сотрудником Института по Проблемам Радиации Национальной Академии Наук Азербайджана.

Карьера 
В 2002-2004 годы работал генеральным секретарём Национального совета молодежной организации Азербайджанской Республики. В марте 2004 года был назначен председателем совета.

В 2005 году избран депутатом III созыва, в 2010 году -  IV созыва, в 2015 году - V созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Был членом комитета природных ресурсов, энергетики и экологии, заместителем председателя парламентского комитета сотрудничества Евросоюза и Азербайджана

В 2005 - 2015 годы был членом Совета вещания Общественного Телевидения и Радиовещания. В 2011-2018 годы был сопредседателем Комитета энергетической безопасности Парламентской Ассамблеи Евронест.

23 апреля 2018 года распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева назначен председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Личная жизнь 
Владеет английским, французским и русским языками.

Примечания 

Дипломаты Азербайджана
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва